Железнодорожный транспорт необщего пользования — совокупность производственно-технологических комплексов, включающих в себя железнодорожные пути необщего пользования, здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое имущество и предназначенных для обеспечения потребностей физических и юридических лиц в работах (услугах) в местах необщего пользования на основе договоров или для собственных нужд. Владелец железнодорожного транспорта необщего пользования отличен от владельца железнодорожной инфраструктуры.

Таким транспортом, как правило,осуществляются перевозки грузов и пассажиров внутри предприятия, объединения (ассоциации, концерна и т.п.).

Не так давно этого определения и вовсе не существовало в Российской Федерации, а использовались определение «Промышленный железнодорожный транспорт», которое (по какой-то причине) не раскрывалось ни в одном нормативном документе.

Литература 
 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"
 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

Железнодорожный транспорт